Шарша:
 Шарша — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Шарша — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Джессор.
 Шарша — небольшая река в России, протекает в Ивановской области